Верховина:

 Верховина — народное название высокогорной зоны Украинских Карпат.
 «Верховина» — марка мопедов и мокиков, выпускавшихся в СССР на Львовском мотозаводе с 1959 по 1989 год.
 «Верховина» — название футбольного клуба «Говерла» из города Ужгорода в 1961—1971 и 1996—1998 годах.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Верховина — деревня в Борисовском районе Минской области.
 
 Россия 
 Верховина — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Верховина — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Верховина — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 
 Украина 
 Верховина — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Верховина — посёлок городского типа в Верховинском районе Ивано-Франковской области.
 Верховина — село в Миргородском районе Полтавской области.

См. также 
 Верховина-Быстрая
 Верховино